Liar Game – dorama giapponese
Liar Game – fiction coreana
Liar Game – manga